Evacuate the Dancefloor (Evacue(m) a pista de dança)  é o terceiro álbum de estúdio da banda alemã de eurodance Cascada. O álbum tem um single homônimo lançado em 29 de junho de  2009, cujo vídeo foi exibido no Clubland no dia 17 de maio.

Faixas 
 "Evacuate the Dancefloor" - 3:25
 "Hold On" - 2:56
 "Everytime I Hear Your Name" - 3:12
 "Ready Or Not" - 3:00
 "Fever" - 3:19
 "Hold Your Hands Up" - 3:45
 "Breathless" - 3:10
 "Dangerous" - 2:59
 "Why You Had To Leave" - 3:37
 "What About Me" - 3:11
 "Draw The Line" - 3:55

Álbuns de 2009
Álbuns de Cascada